Манастир Ваведења Пресвете Богородице може бити:

 Манастир Ваведења Пресвете Богородице у Београду
 Манастир Ваведења Пресвете Богородице у Јашуњи
 Манастир Ваведења Пресвете Богородице у Паљи
 Манастир Ваведења Пресвете Богородице под Овчаром
 Манастир Ваведења Пресвете Богородице у Сремским Карловцима

Види још 
 Црква Ваведења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Манастир Пресвете Богородице (вишезначна одредница)